Владимир Надеин:
 Надеин, Владимир Викторович (1953—2009) — российский художник.
 Надеин, Владимир Дмитриевич (1938—2016) — советский, российский журналист.